Balios – w mitologii greckiej jeden z nieśmiertelnych koni Achillesa, potomek Zefira
 Balios – w mitologii greckiej jeden z psów Akteona
 Balios – planetoida o numerze katalogowym 11668